Abbas, Abbás o Abás puede referirse a:

Personas 
Abbás ibn Abd al-Muttálib (566-652), tío y compañero de Mahoma.
Abás el Grande (1571-1629), shah de Irán.
Abbás I (1813-1854), wali de Egipto.
Abbas II Hilmi (1874-1944), jedive de Egipto.
Abbás II (1632?-1666?), shah de Persia.
Abbas al-Musawi (1952-1992), clérigo musulmán.
Abbas Attar (1944-2018), fotógrafo iraní.
Abbas Benedictus (m. 1194), abad inglés.
`Abbás Effendí (1844-1921), profeta de la Fe bahá'í.
Abbás Ibn Firnás (810-887), científico andalusí.
Abbas Kiarostami (1940 n.), cineasta iraní.
Abbas el Fassi (1940 n.), político marroquí.
Abbas Mirza (1789-1833), príncipe persa.
Abbas-Qoli Jan, oficial persa safávida del siglo XVII.
Abbas Uddin Ahmed (1901-1959), cantante bengalí.
Abu al-Abbás al-Mursi (1219-1287), sufi andalusí.
Abul-Abbas Ahmad Al-Xeriri (m. 1222), filólogo andalusí.
Bassim Abbas (1982 n.), futbolista iraquí.
Essam Yassin Abbas (1987 n.), futbolista iraquí.
Ferhat Abbas (1899-1985), político argelino.
Hisham Abbas (1963 n.), cantante egipcio.
Mahmud Abbas (1935 n.), político palestino.

Otros 
Abul-Abbas, elefante de Carlomagno.
Gigante de Cerne Abbas, figura arqueológica.
Cerne Abbas, villa inglesa.
Bandar Abbas, ciudad iraní.